Tarputschen ist der deutsche Name von Orten in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Tarputschen, 1938–1946 Tarpen, Kreis Insterburg, Ostpreußen, ab 1946: Brjanskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Tarputschen, Kirchspiel Trempen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Sauckenhof, Kreis Angerapp, Ostpreußen, aber 1946: Luschki (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk
 Tarputschen, Kirchspiel Ballethen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Erlenflet, Kreis Angerapp, Ostpreußen, ab 1946: Nowoselje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk

Siehe auch
 Saucken-Tarputschen